Mužská dvouhra Mutua Madrid Open 2019 probíhala v první polovině května 2019. Do singlové soutěže madridského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů. Obhájcem titulu byla německá světová trojka Alexander Zverev, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Stefanos Tsitsipas.

Švýcar Roger Federer startoval na prvním antukovém turnaji od květnového Rome Masters 2016. Ve čtvrtfinále neproměnil dva mečboly proti Rakušanu Dominicu Thiemovi a dlouhý tiebreak druhé sady prohrál 11:13. Thiem tak navýšil aktivní poměr vzájemných zápasů na 4–2. Španěl David Ferrer na turnaji ukončil profesionální kariéru.

Vítězem se stal 31letý první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, jenž ve finále zdolal 20letou řeckou turnajovou osmičku Stefanose Tsitsipase po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Srb v každém setu proměnil jednu brejkovou příležitost a sám žádné hrozbě na prolomení servisu nečelil. Řekovi oplatil prohru ze třetího kola srpnového Rogers Cupu 2018. V probíhající sezóně si po triumfu na Australian Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. V Madridu navázal na tituly z let 2011 a 2016. Celkově 33. trofejí v sérii Masters vyrovnal rekordní počet Rafaela Nadala. Bodový zisk Tsitsipase poprvé posunul na 7. místo žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastný poražený 
  Adrian Mannarino

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Mutua Madrid Open 2019